Домінго () — іспаномовне власне ім'я. Може іменем і прізвищем.

Ім'я 

 Домінго Васкес (1846–1909) — президент Гондурасу
 Домінго Мартінес де Ірала (1509 — 1556) — іспанський мореплавець, конкістадор
 Домінго Рамон (1958) — іспанський бігун на довгі дистанції
 Домінго Санта Марія (1825 — 1889) — чилійський державний діяч, адвокат
 Домінго Техера (1899 — 1969) — уругвайський футболіст
 Домінго Фаустіно Сарм'єнто (1811 — 1888) — аргентинський політик, педагог, письменник, журналіст
 Хуан Домінго Перон (1895 — 1974) — аргентинський військовик, державний та політичний діяч, тричі був обраний президентом Аргентини

Прізвище 

 Марсель Домінго (1924 — 2010) — французький футболіст і тренер
 Пласідо Домінго (1941) — іспанський співак
 Тома Домінго (1985) — французький регбіст